Лужицкий алфавит основан на базовом латинском алфавите, но содержит диакритики — акут и гачек, что делает его похожим на чешский и польский алфавиты.

Алфавит используется в лужицких языках, хотя некоторые буквы используются только в одном из двух языков (верхнелужицкого и нижнелужицкого).

Алфавит 

В более ранней версии нижнелужицкий алфавит включал буквы b́, ḿ, ṕ и ẃ для обозначения палатализованных согласных. Сейчас вместо них используются диграфы bj, mj, pj и wj

Диграфы

Источники 
 Jana Šołćina, Edward Wornar: Obersorbisch im Selbststudium, Hornjoserbšćina za samostudij, Bautzen 2000, ISBN 3-7420-1779-9, Seiten 12–15 
 Starosta: Dolnoserbsko-nimski słownik, Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Bautzen 1999, ISBN 3-7420-1096-4, Seiten 15–21 

Лужицкие языки
Алфавиты на основе латинского
Западнославянские языки
Культура лужичан